MUF peut signifier
 Maximum Usable Frequency
 Moscow Urban Forum  ou Forum urbain Moscou